Дедю́ля () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Дедюля, Валентин Валерьевич (род. 1977) — заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу.
 Дедюля, Иван Прохорович (1917—2013) — советский разведчик.
 Дедюля, Светлана Анатольевна (род. 1975) — заслуженный мастер спорта России по пауэрлифтингу.
 Дедюля, Максим Владимирович (род. 1989) — заслуженный страховщик Республики Беларусь.

См. также 
 Дидюля